Фрэнк Лэмпард:
* Лэмпард, Фрэнк (старший) (род. 1948) — английский футболист. Отец Фрэнка Лэмпарда.
 Лэмпард, Фрэнк (род. 1978) — английский футболист.